Linzer Dom bezeichnet:
 Alter Dom (Linz), errichtet von 1669 bis 1678 im Barockstil
 Mariä-Empfängnis-Dom, auch Neuer Dom, errichtet von 1862 bis 1924 in neugotischem Stil